ÖHU ist die Abkürzung für:

 Österreichische Hausfrauenunion
 Österreichische Hundesport-Union

OHU